Liga mistrů žen UEFA či Liga mistryň (anglicky UEFA Women's Champions League) je fotbalová soutěž pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší ženské kluby evropských lig. Soutěž byla založena v roce 2001 pod názvem UEFA Women's Cup, v roce 2009 byla přejmenována na současný název.

Nejúspěšnějším klubem soutěže je Olympique Lyon, který vyhrál osm titulů.

Přehled finálových utkání

Přehled finalistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
UEFA